Hahnenei oder Hahneneier steht für

 Ursprung des mythologischen Schlangenkönigs, siehe Basilisk (Mythologie)
 volkstümliche Bezeichnung für das Gelege der Ringelnatter
 missgebildetes Hühnerei